Это неполный перечень самых высоких и самых важных гор на территории Аргентины.

 Горы Аргентины 
 Аконкагуа (Мендоса) 6,962 м
 Серро Эль Пломо 6,070 м
 Охос-дель-Саладо (Катамарка) 6,893 м
 Невадо-Трес-Крусес 6,748 м
 Серро-Эль-Муэрто 6,488 м
 Серро Эль Кондор 6,414 м
 Волкан-де-лос-Патос 6,239 м
  6,127 м
 Невадо Сан-Франциско 6,018 м
 Монте-Писсис (La Rioja) 6,795 м
 Серро Бонете (La Rioja) 6,759 м
 Льюльяйльяко (Сальта) 6,723 м
 Сокомпа 6,051 м
 Мерседарио (San Juan) 6,720 м
  6,384 м
 Инкауаси (гора) (Катамарка) 6,621 м
 Тупунгато (Мендоса) 6,570 м
 Антофалья (Сальта) 6,440 м
  6,205 м
 Мармолехо 6,108 м
 Аракар 6,095 м
 Серро Галан (Катамарка) 5,920 м

Ссылки 
 Список гор Аргентины

Горы